Czarna Wieś peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Czarna Wieś, village de la voïvodie de Mazovie
 Czarna Wieś, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Czarna Wieś, village de la voïvodie de Podlachie
 Czarna Wieś, village de la voïvodie de Silésie